

Toponymie

 Łużki est un village de la voïvodie de Mazovie
 Łużki est un village de la voïvodie de Poméranie